Numărul de înmatriculare este important pentru identificare a obiectului  înmatriculat poate să fie utilizat:

la vehicule:

Numărul de înmatriculare auto
Numărul de înmatriculare auto este un număr de identificare a autovehiculelor admise oficial în circulația rutieră. Ele diferă în funcție de țară, în România de exemplu - conform sistemului apărut în anul 1993 - primele două litere  indică județul în care a fost înmatriculat autovehiculul. Ele sunt urmate de o combinație de 2 cifre  și 3 litere: codul individual de înmatriculare. Numerele noi trebuie să cuprindă și inițiala statului, în cazul României „RO”

Numărul de înmatriculare avion

Numărul de înmatriculare vapor

la registratură și în domeniul juridic:
Număr de înscriere unui act

Vezi și
Numerele de înmatriculare auto în Europa

Note

Legături externe

Guvernul României - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice